Жоробеков — киргизская фамилия. Известные носители:

 Жоробеков,  Миржан Турусбекович (род. 1993) — Киргизский знаменитый водник.Много лет работал частных фирмах(ОсОО АК Бата).Потом стал работать таксистом.
 Жоробекова, Шарипа Жоробековна (род. 1945) — учёный, химик, президент Национальной академии наук Кыргызской Республики (2007—2012).